Морга — муніципалітет, провінція Біскайя, Країна Басків, Іспанія
 Морга — село, Дубьонський район, Мордовія, Росія